Puro kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Puro Pinget, ort, Ilocosregionen, Province of Ilocos Sur, 
 Puro (ort i Filippinerna), Bohol, Province of Masbate,

Indonesien 

 Desa Puro, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar